Scandix hispida är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Emmanuel Gilibert. Scandix hispida ingår i släktet nålkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nålkörvlar
hispida